La Coppa dei Campioni 1962-1963, ottava edizione del torneo, vede la partecipazione di 30 squadre, tra cui per la prima volta i campioni dell’Albania. Il torneo venne vinto dal Milan, che sconfisse in finale i portoghesi del Benfica, vincitori delle ultime due edizioni e divenne la prima squadra italiana a vincere il trofeo.

Risultati

Tabellone

Primo turno
 
Stade de Reims

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1963

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
Edizioni della Coppa dei Campioni